El topónimo Gordonville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Gordonville, un pueblo en el estado de Alabama.
 Gordonville, una villa en el estado de Misuri.
 Gordonville, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.